Die Prva liga SR Jugoslavije 1992/93 war die erste Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1992/93
1992 93